Il singolare dell'Austrian Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Stefan Koubek.

Nicolás Lapentti ha battuto in finale 1–6, 6–4, 7–5, 7–5 Albert Costa.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Franco Squillari (terzo turno)
 Guillermo Coria (semifinali)
 Nicolás Lapentti (campione)
 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Alberto Martín (terzo turno)

  Gastón Gaudio (terzo turno) 
  Álex Calatrava (terzo turno) 
  Andrei Pavel (quarti di finale) 
  Wayne Arthurs (secondo turno) 
  Rainer Schüttler (terzo turno) 
 n/a
  Fernando Vicente (secondo turno) 
  Francisco Clavet (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Austrian Open 2001
ATP Tour 2001